Davide Ferrario – regista italiano
Davide Ferrario – musicista italiano